Louis le Maire henviser til:

 Louis le Maire (officer) (1836–1913) – dansk generalmajor
 Louis le Maire (jurist) (1910–1972) – dansk højesteretsdommer